Pilesi – abitanti di La Pila
Pilesi – abitanti di Pila (Italia)
Pilesi – abitanti di Pile (L'Aquila)